Le psaume 84 peut désigner :
 le psaume 84 (83) : psaume 84 selon la numérotation hébraïque, psaume 83 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 85 (84) : psaume 85 selon la numérotation hébraïque, psaume 84 selon la numérotation grecque.